Пурульена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гуадис. Занимает площадь 21,19 км². Население насчитывает 2262 человека (на 2010 год).

Пурульена, как и районный центр Гуадис, известна своими пещерными домами, расположенными на горе высоко над городом. В этой местности люди с доисторических времён проживают в выкопанных в горах домах, которые можно обнаружить снаружи по печным трубам и телевизионным антеннам.

Население

Примечания

Ссылки 
 Пурульена на официальном туристическом сайте провинции Гранада

Муниципалитеты Гранады